Arnold Mühren – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Gerrie Mühren – calciatore olandese
 Robert Mühren – calciatore olandese